Anastassija Jewgenjewna Lawrowa ( und ; * 26. Juli 1995 in Aqmola) ist eine kasachische Tischtennisspielerin. Sie qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 2020, wo sie in der ersten Runde María Xiao unterlag. Außerdem nahm sie dreimal an Asienmeisterschaften, zweimal an der Universiade sowie siebenmal an Weltmeisterschaften teil.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kasachstan)
Olympiateilnehmer (Kasachstan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Universiadeteilnehmer (Kasachstan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Kasache
Geboren 1995
Frau